Касы́мов — фамилия.

Известные носители 
 Касымов, Абдульхайр (1907—2001) — советский и таджикский актёр.
 Касымов, Анвар Махмудович (1933—2020) — узбекский востоковед.
 Касымов, Алибай (1916—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Касымов, Алибек Хамидович (род. 1954) — министр обороны Республики Казахстан.
 Касымов, Бахтияр Нигматович (1953—2016) — советский и узбекский актёр.
 Касымов, Бегали (род. 1942) — доктор наук, профессор.
 Касымов, Гани Есенгельдинович (род. 1950) — Государственный деятель Республики Казахстан.
 Касымов, Досбол Максутович (род. 1960) — казахский художник.
 Касымов, Калмуханбет Нурмуханбетович (род. 1957) — министр внутренних дел Республики Казахстан.
 Касымов, Кенесары (1802—1847) — султан, с 1841 хан Среднего жуза.
 Касымов, Кулжабай Абдыхалыкулы (1935—2014) — учёный, академик НАН РК.
 Касымов, Курбанмухаммед Гаджарович (1954—2021) — туркменский дипломат и правовед.
 Касымов, Марлен Жумабаевич (род. 1973) — киргизский футболист.
 Касымов, Махмуд Таджикулович (1901—1963) — советский военачальник, генерал-майор.
 Касымов, Мирджалол Кушакович (род. 1970) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Касымов, Мирджамол Мирджалолович (род. 1995) — узбекистанский футболист.
 Касымов, Мухаммеджан (1907—1971) — советский и таджикский актёр.
 Касымов, Нурпеис Касымович (1941—2002) — советский и казахский математик.
 Касымов, Рахбар Рахматович (1930—1974) — советский государственный деятель, первый секретарь Кулябского обкома КП Таджикистана.
 Касымов, Рустам Сабирович (1955—2021) — узбекский государственный деятель.
 Касымов, Сухроб Абдулхакович (1961—2014) — генерал-майор, участник гражданской войны в Таджикистане.
 Касымов, Тулкун Юлдашевич (род. 1941) — советский и узбекский военачальник.
 Касымов, Усмон Касымович (1918—1978) — советский и таджикский партийный и государственный деятель.
 Касымов, Эльдар (1978—2015) — узбекистанский футболист.



См. также 
 Касым